Kaïbo peut désigner plusieurs communes rurales au Burkina Faso :
 Kaïbo-Centre
 Kaïbo-Nord V1
 Kaïbo-Nord V2
 Kaïbo-Nord V3
 Kaïbo-Nord V4
 Kaïbo-Sud V1
 Kaïbo-Sud V2
 Kaïbo-Sud V3
 Kaïbo-Sud V4
 Kaïbo-Sud V5
 Kaïbo-Sud V6
 Kaïbo-Sud V7